Людми́ла Беляко́ва:
 Белякова, Людмила Викторовна (род. 1994) — российская хоккеистка.
 Белякова, Людмила Петровна (род. 1956) — советская и белорусская учёная, литературовед и педагог, журналистка.